Das Stan James World Matchplay 2001 war die insgesamt achte Ausgabe des Darts-Majorturniers und wurde vom 29. Juli bis zum 4. August 2001 im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor. Dieser konnte den Titel auch erfolgreich verteidigen, indem er sich im Finale gegen den Waliser Richie Burnett durchsetzen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde wurde über eine Distanz von Best of 19 Legs gespielt. In der zweiten Runde brauchte musste man mindestens 13 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Die Distanz im Viertelfinale war ein Best of 31 Legs und im Halbfinale wurde über Best of 33 Legs gespielt. Das Finale wurde dann schließlich im Modus Best of 35 Legs ausgetragen.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 2001 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2001
Dartveranstaltung 2001
Dartwettbewerb in Blackpool